Вагенщайн е фамилия български културни дейци с еврейски произход:
 Анжел Раймонд Вагенщайн (Джеки) (Angel Wagenstein) (* 1922, Пловдив), български режисьор, сценарист и писател
 Емил Раймонд Вагенщайн (* 1930, Париж – † 1996), български оператор от еврейски произход
 Пламен Анжел Вагенщайн (* 1945, София – † 1996, София), български оператор; син на Анжел Вагенщайн
 Раймонд Анжел Вагенщайн (* 1951, София), български кинокритик и сценарист, съсобственик и управител на ИК „Колибри“; син на Анжел Вагенщайн
 Гриша Емил Вагенщайн (* 1955, София), български оператор и продуцент; син на Емил Вагенщайн
 Силвия Вагенщайн (* ?, София), българска литературна преводачка, съосновател и главен редактор на ИК „Колибри“; съпруга на Раймонд Вагенщайн
 Жаклин Вагенщайн (* 1981, София) българска издателка, дъщеря на Раймонд Вагенщайн.